wetering (watergang), een (gegraven) waterloop 
 Wetering (Overijssel), een plaats in de Nederlandse provincie Overijssel

Zie ook 
 Berghsche Wetering, een grenskanaal tussen Gelderland en Duitsland
 Grote Wetering (doorverwijspagina)
 Nieuwe Wetering, (doorverwijspagina)
 Oude Wetering, (doorverwijspagina)
 Vleutense Wetering, watergang in het westelijke deel van de gemeente Utrecht